Nat steht für:
 Nat (Geist), übernatürliche Wesen, die in Myanmar (Burma) verehrt werden
 Nat (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Nat ist der Familienname folgender Personen:
 Marie-José Nat (1940–2019), französische Schauspielerin
 Witalij Nat (* 1977), ukrainischer Handballspieler und -trainer
 Yves Nat (1890–1956), französischer Pianist und Komponist

NAT steht als Abkürzung für:
 Bestune NAT, chinesisches Elektroauto (Next Automatic Taxi)
 Flughafen Natal in Brasilien (IATA-Code)
 N-Acetyltransferase, Enzym, das für Phase-II-Metabolisierung von Aminogruppen zuständig ist
 Neuroathletiktraining (NAT), eine Trainingsmethode zur Aktivierung der Nervenbahnen, eingeführt von Lars Lienhard#Neuroathletiktraining (NAT)
 Network Address Translation, Adressübersetzung in IT-Netzen
 North Atlantic Tracks, System aus Flugrouten zur Atlantiküberquerung 
Nouvelle Automotrice Transilien, Vororttriebzug in Paris 
 natürliches antisense transcript, natürliches Transkript, das komplementär zu einer mRNA ist
 Normaußentemperatur, ortsabhängige Außentemperatur zur Auslegung von Heizungen nach DIN_4108#Berechnung_des_Jahresheizwärmebedarfes
 Nukleinsäureamplifikationsverfahren (NAT), ein mikrobiologisches Nachweisverfahren

nat bzw. nat. steht für:
 Einheitenzeichen für Nit (Informationseinheit) 
 naturalium, etwa für Doctor rerum naturalium (Doktor der Naturwissenschaften), siehe Doktor #Unterscheidung nach Fächern
 In der Genealogie Abkürzung für lateinisch natus (weibliche Form: nata), das ist: ‚geboren‘ 

Siehe auch:
 NAAT
 Naht
 Nath

 
Abkürzung